Хесус Руиз има више значења:

 Хесус Руиз (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Хесус Руиз (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хесус Руиз (Виља де Рамос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику